Mikuláš Ferjenčík může být:
 Mikuláš Ferjenčík (báňský inženýr) (1859–1912) – slovenský báňský inženýr a hutnický odborník
Mikuláš Ferjenčík (1904–1988) – československý veterinář, voják a politik
 Mikuláš Ferjenčík (* 1987) – český politik a aktivista, člen České pirátské strany

podobné
 Mikuláš Štefan Ferienčík